Скарбек — прізвище представників польського шляхетського роду гербу Абданк.

 Болеслав Скарбек (1888—1934)
 Станіслав Скарбек
 Ян Скарбек
 Якуб Скарбек

Скарбеки
Польські прізвища